plaatsen in de Verenigde Staten:
Murdock (Minnesota)
Murdock (Nebraska)

andere:
H.M. Murdock, lid van the A-team
 DJ Murdock